Вільшанська селищна громада:
 Вільшанська селищна громада — громада у Кіровоградській області
 Вільшанська селищна громада — громада у Черкаській області

Див. також 
 Вільшанська сільська громада